Dalmau est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1992-), footballeur espagnol ;
 Christian Dalmau (1975-), joueur de basket-ball portoricain ;
  (1983-), acteur et chanteur argentin ;
 Jaume Teixidor Dalmau (1884-1957), musicien et compositeur espagnol ;
  (1989-), pilote de moto espagnol ;
 José Luis Dalmau (1966-), homme politique portoricain ;
 Josep Dalmau i Rafel (1867-1937), peintre, restaurateur, antiquaire et marchand d'art catalan ; 
  (1973-), avocat et homme politique portoricain ;
 Lluís Dalmau (1400-1460), peintre catalan ;
  (ca. 1974), homme politique argentin ;
  Dalmau (1950-), basketteur portoricain ;
 Ricardo Dalmau (1977-), joueur de basket-ball portoricain ;
 Richie Dalmau (1973-), joueur de basket-ball Porto Rico|portoricain.

Toponymie 

 , ville de l'état d’Uttar Pradesh en Inde.

Patronyme hispanique
Patronyme catalan